Šaḫurunuwa ist der Name folgender Personen.

 Šaḫurunuwa (König), Vizekönig von Karkemiš 
 Šaḫurunuwa (Prinz), hethitischer Prinz und Heerführer